Імператор Комьо́ (, комьо тенно;   — ) — 2-й Імператор Північної династії Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 20 вересня 1336 — 11 листопада 1348.

З 1911 року в японській історіографії Імператори Південної династії почали вважатися представниками головної лінії Імператорського Дому, тому Імператор Комьо став 2-м Імператором Північної династії. До того часу Імператори Північної династії розглядалися як законні спадкоємці Імператорського Дому, відповідно Імператор Комьо називався Імператором Японії.

Біографія

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії